Adam Møller er navnet på flere personer:

 Adam Møller (arkitekt) (1883-1971) – dansk arkitekt (Niels Frederik Adam Møller)
 Adam Møller (politiker) (1909-1986) – dansk officer, modstandsmand og politiker (Adam Jean Christensen Møller)